Венизе́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Франш-Конте. Департамент — Верхняя Сона. Входит в состав кантона Аманс. Округ коммуны — Везуль.

Код INSEE коммуны — 70545.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 300 км к юго-востоку от Парижа, в 70 км севернее Безансона, в 27 км к северо-западу от Везуля.

По территории коммуны протекает небольшая река Превийон ().

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 146 человек.

Экономика 

В 2010 году среди 100 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 74 были экономически активными, 26 — неактивными (показатель активности — 74,0 %, в 1999 году было 74,2 %). Из 74 активных жителей работали 56 человек (35 мужчин и 21 женщина), безработных было 18 (8 мужчин и 10 женщин). Среди 26 неактивных 4 человека были учениками или студентами, 13 — пенсионерами, 9 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Верхняя Сона